Углегорский трамвай — ликвидированная трамвайная система, которая действовала в городе Углегорск (Донецкая область). Углегорский трамвай был открыт 10 ноября 1958 года, закрыт — 28 июня 1980 года, заменён на троллейбус

Маршрут 
Действовал 1 маршрут:
 Железнодорожный вокзал — Шахта «Углегорская-Западная»

Депо и подвижной состав 
В депо углегорского трамвая (на 10 мест) насчитывалось 5+5 вагонов КТМ-1+КТП-1 (№ 1-5 + 51-55) и 1+1 вагон КТМ-2+КТП-2 (№ 6 + 56), которые ездили сцепками.

Литература 
 В. Ф. Веклич, Л. В. Збарский Проблемы и перспективы развития трамвайного транспорта в Украинской ССР — К.:Общество «Знание» УССР, 1980
 Электротранспорт Украины: Энциклопедический путеводитель / Сергей Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — Киев: Сидоренко В. Б., 2010. — 912 с.: ил., схемы. — ISBN 978-966-2321-11-1. 

Закрытые трамвайные системы Украины
Углегорск